Грінліф Віттер Пікард (14 лютого 1877, Портленд — 8 січня 1956, Ньютон) — один з винахідників кристалічного детектора.
 Александр Пікард (1985), Александр Пікард (англ. Alexandre Picard; 9 жовтня 1985, Ле-Рив'єр, провінція Квебек) — канадський хокеїст.
 Ненсі Пікард (англ. Nancy Pickard; нар. 19 вересня 1945, Канзас-Сіті, Міссурі, США) — американська письменниця детективного жанру.

 5716 Пікард (5716 Pickard) — астероїд головного поясу.
 178008 Пікард (178008 Picard) — астероїд головного поясу.